Аджме́р (, , ) — город в центральной части индийского штата Раджастхан, административный центр округа Аджмер. Также известен под названием Ажамеру.

История 
Город дал название району, и провинции Британской Индии, называвшейся Аджмер-Мервара, которая, после провозглашения Индией независимости, была преобразована в штат Аджмер. 1 ноября 1956 года этот штат был включён в состав штата Раджастхан.

География и климат 
Аджмер находится в 135 км к западу от Джайпура, 274 км к северо-востоку от Удайпура, 439 км к востоку от Джайсалмера и 391 км к юго-западу от Дели, на высоте 471 м над уровнем моря. Город расположен на холме Тарагарх в районе горного хребта Аравали и защищён от пустыни Тар горным массивом Нагпатхар. На севере города расположено большое искусственное озеро Анасагар.
 
Климат Аджмера — засушливый; годовая норма осадков составляет около 606 мм. Почти все эти осадки выпадают в сезон муссонов, с июня по сентябрь. Наиболее жаркие месяцы — с апреля по начало июля, со средними дневными температурами около 30 °C. Зимние месяцы, с ноября по февраль, отличаются довольно мягким климат, со средними температурами 15-18 °C.

Экономика и транспорт 
В городе расположены фабрики по производству шерстяных изделий, мыла, обуви, трикотажа, а также фармацевтическая фабрика. Расположенный в 18 милях к северо-западу от Аджмера город Кишангарх — один из крупнейших в Индии центров добычи и переработки мрамора.

Важный железнодорожный узел. Соединён с соседними крупными городами хорошими автомобильными дорогами. Ближайший аэропорт находится в Джайпуре; предполагается строительство в Аджмере своего аэропорта.

Население 
Население города по данным на 2011 год составляет 551 360 человек.

Источник:

Известные уроженцы и жители 
 Дипика Джоши-Шах (1976—2012) — индийская актриса и певица.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 
 Фотографии Аджмера

Города Раджастхана